Municipio de Maple River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Maple River (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Maple River (condado de Carroll, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Maple River (condado de Emmet, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Emmet.